

Pessoas
Paul Geary

Localidades

Geary (Oklahoma)
Condado de Geary

Outros
Dólar Geary-Khamis

Desambiguação